Litauen steht für:
 Litauen, Staat im Baltikum (1918–1940 und ab 1990)
 Königreich Litauen, konstitutionelle Monarchie (1918)
 Großfürstentum Litauen (um 1300–1569)
 Polen-Litauen (1569–1795)
 Preußisch-Litauen, Siedlungsraum in Preußen

Siehe auch:
 Von Litauen, Beiname von Personen
 Lithuania
 (2577) Litva, Asteroid